Хайфа:

 Хайфа — город и порт в Израиле.
 Хайфа — крупнейший из трех крупных международных морских портов Израиля. 
 Хайфа — аэропорт в Израиле.
 Хайфа — залив Средиземного моря.
 Хайфа — военно-морская база ВМС Израиля.
 «Хайфа» — название корабля HMS Mendip (L60) на службе ВМФ Израиля.

См. также 
 Районы Хайфы

Хайфа